

Aziende
 Beaulieu – azienda produttrice di apparecchiature cinematografiche, stabilizzatori di immagine e prodotti multimediali

Geografia
Francia
 Beaulieu – comune del dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia)
 Beaulieu – comune del dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Beaulieu – comune del dipartimento del Calvados (Bassa Normandia)
 Beaulieu – comune del dipartimento del Cantal (Alvernia)
 Beaulieu – comune del dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna)
 Beaulieu – comune del dipartimento dell'Hérault (Linguadoca-Rossiglione)
 Beaulieu – comune del dipartimento dell'Indre (Centro-Valle della Loira)
 Beaulieu – comune del dipartimento dell'Isère (Rodano-Alpi)
 Beaulieu – comune del dipartimento della Nièvre (Borgogna)
 Beaulieu – comune del dipartimento dell'Orne (Bassa Normandia)
 Beaulieu – comune del dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia)
Regno Unito
 Beaulieu – comune dell'Hampshire (Inghilterra)
 Beaulieu – zona del comune di Mandeure, sede di uno dei più vecchi stabilimenti Peugeot

Persone
 Corey Beaulieu – chitarrista statunitense
 Johann Peter Beaulieu – generale austriaco del periodo napoleonico